McQuarrie steht für:
 (20567) McQuarrie, Hauptgürtelasteroid, siehe Liste der Asteroiden, Nummer 20501 bis 21000

McQuarrie ist der Familienname folgender Personen:
 Albert McQuarrie (1918–2016), schottischer Politiker
 Christopher McQuarrie (* 1968), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur, Filmproduzent und Filmschauspieler
 Ralph McQuarrie (1929–2012), US-amerikanischer Illustrator

Siehe auch:
 Macquarie